Topograaf (topografie); een persoon die geografische gegevens ter plaatse -in het terrein- inwint, verifieert en vastlegt
Topograaf (optometrie); een instrument dat een zeer nauwkeurige driedimensionale scan maakt van de kromming van het hoornvlies